Naselja u Srbiji:
 Grdelica (grad), naselje u općini Leskovac
 Grdelica (selo), naselje u općini Leskovac